Mistrzostwa Świata do lat 17 w Piłce Nożnej 2011 - czternasty turniej Mistrzostw Świata U-17 w 2011 roku odbył się w Meksyku.

Kwalifikacja zawodnika 
Wszyscy zawodnicy muszą być urodzeni po 1 stycznia 1994 roku.

Stadiony

Kwalifikacje 
Do mistrzostw świata U-17 będą zakwalifikowały się 23 drużyny. Meksyk jako gospodarz turnieju bierze udział w rozgrywkach bez kwalifikacji

Faza grupowa 
Losowanie fazy grupowej odbyło się 17 maja 2011 w Meksyku. 
 Legenda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Drużyny z trzecich miejsc 
Ranking drużyn, które zajęły trzecie miejsce w grupie. Cztery najlepsze awansowały do fazy pucharowej.

Faza pucharowa

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Mecz o 3 miejsce

Finał 

 
MISTRZ ŚWIATA U-17 2011

Meksyk 2. TYTUŁ

Strzelcy 
 Bramki z serii rzutów karnych nie są wliczane do klasyfikacji strzelców
 9 Bramek
  Souleymane Coulibaly
 6 Bramek
  Samed Yesil
 5 Bramek

  Ademilson Braga Bispo Junior

  Adryan Oliveira Tavares

  Yassine Benzia

 4 Bramki

  Okan Aydin

  Carlos Eduardo Fierro

 3 Bramki

  Hideki Ishige
  Fumiya Hayakawa
  Julio Enrique Gómez
  Giovanny Casillas

  Mitchell Weiser
  Koray Günter
  Levent Aycicek

  Stephen Carmichael
  Timur Khakimov
  Abbosbek Makhstaliew

 2 Bramki

  Raheem Sterling
  Hallam Hope
  Léo Bonatini
  Lukáš Juliš

  José Francisco Cevallos Jr.
  Marvin Ducksch
  Jorman Aguilar

  Alfred Koroma
  Elbio Alvarez
  Guillermo Mendez

 1 Bramka

  Adam Morgan
  Blair Turgott
  Nathaniel Chalobah
  Max Clayton
  Sam Magri
  Jonathan Cristian Silva
  Lucas Pugh
  Brian Ferreira
  Maximiliano Padilla
  Jesse Makarounas
  Dylan Tombides
  Luke Remington
  Wallace Oliveira dos Santos
  Lucas Piazón
  Wellington Melo dos Santos
  Kenneth Zohore
  Viktor Fischer
  Lee Rochester Sørensen
  Carlos Guerzo
  Jaime Jordan
  Kevin Mercado
  Sébastien Haller
  Abdallah Yaisien

  Lenny Nangis
  Jordan Ikoko
  Danzell Gravenberch
  Memphis Depay
  Kyle Ebecilio
  Zhelano Barnes
  Andre Lewis
  Masaya Matsumoto
  Daisuke Takagi
  Naomichi Ueda
  Hiroki Akino
  Takumi Minamino
  Shoya Nakajima
  Sadi Jalali
  Quillan Roberts
  Justalain Kounkou
  Bel-Ange Epako
  Christ Nkounkou
  Hardy Binguila
  Jo Kwang
  Kang Nam-gwon
  Ju Jong-chol

  Jonathan Espericueta
  Arturo González
  Marco Antonio Bueno
  Kevin Escamilla
  Carlos Fierro
  Antonio Briseño
  Cimo Roecker
  Kaan Ayhan
  Emre Can
  Jordan Vale
  Alejandro Guido
  Esteban Rodriguez
  Juan Mascia
  Leonardo Pais
  Maximiliano Moreira
  Gastón Silva
  Santiago Charamoni
  Rodrigo Aguirre
  Juan San Martín
  Bobir Dawłatow
  Davlatbek Yarbekov
  Drissa Diarrassouba

 Bramki samobójcze
 
  Connor Chapman dla  Uzbekistanu

  Jong Kwang-sok dla  Meksyku

  Kip Colvey dla  Japonii

Linki zewnętrzne

Przypisy 

2011
2011 w piłce nożnej
Piłka nożna w Meksyku
2011 w Meksyku
Sport w Meksyku (miasto)
Sport w Guadalajarze
Querétaro (miasto)
Sport w Monterrey
Sport w Morelii